Harrington Lake ist der Name folgender Gewässer in den Vereinigten Staaten:

 Herrington Lake (Kentucky), Stausee im Mercer County, Bundesstaat Kentucky
 Herrington Lake (North Dakota), See im McHenry County, Bundesstaat North Dakota